Stefano Fiore, né le  à Cosenza, est un footballeur international italien jouant au poste de milieu de terrain. Il prend sa retraite en 2011.

Biographie

Statistiques 
Ce tableau présente les statistiques en carrière de Stefano Fiore.

Palmarès 
 International Italien : 38 sélections et 2 buts entre 2000 et 2004
 Finaliste du Championnat d'Europe 2000 avec l'équipe d'Italie
 Vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 1995 et 1999 avec Parme
 Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2000 avec l'Udinese
 Vainqueur de la Coupe d'Italie en 1999 avec Parme et en 2004 avec la Lazio

Distinction 
 : il est fait Chevalier de l'Ordre du Mérite de la République italienne le , à l'initiative du Président de la République.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Cosenza
Footballeur international italien
Joueur du Parme Calcio 1913
Joueur du Calcio Padoue
Joueur du Chievo Vérone
Joueur de l'Udinese Calcio
Joueur de la Lazio Rome
Joueur du Valence CF
Joueur de la Fiorentina
Joueur du Torino FC
Joueur de l'AS Livourne Calcio
Joueur de l'AC Mantoue
Joueur du Cosenza Calcio
Entraîneur italien de football
Chevalier de l'ordre du Mérite de la République italienne
Naissance en avril 1975